El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2000 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el RCA Dome de Indianapolis, Indiana. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Estatal de Míchigan, que lograban su segundo campeonato tras el conseguido en 1979 con Magic Johnson al frente, derrotando en la final a la Universidad de Florida, que alcanzaba su primera final. Mateen Cleaves, de los Spartans, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Syracuse, New York

South Regional – Austin, Texas

Midwest Regional – Auburn Hills, Michigan

West Regional – Albuquerque, New Mexico

Final Four at Indianapolis, Indiana

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2000
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA